Das United States Senate Committee on Small Business and Entrepreneurship ist ein Ausschuss des US-Senats. Er ist zuständig für kleine und mittlere Unternehmen, die damit zusammenhängende Gesetzgebung und die Aufsicht über die Small Business Administration der US-Regierung.

Mitglieder im 115. Kongress 

Vorsitzender im 115. Kongress ist der Republikaner Jim Risch aus Idaho, ranghöchstes Oppositionsmitglied (Ranking Member) die Demokratin Jeanne Shaheen aus New Hampshire.

Republikaner

Demokraten

Ehemalige Vorsitzende

Senate Select Committee on Small Business

Senate Committee on Small Business & Entrepreneurship

Weblinks 
 Website des Ausschusses

Small Business
Wirtschaftspolitik (Vereinigte Staaten)